Zhao Yun (generaal) (gestorven 229), Chinees generaal tijdens de Han-dynastie
 Song Lizong (1205-1264), keizer van de Chinese Song-dynastie met als persoonlijke naam Zhao Yun